Kazimierz Niziński (1894-?), oficer artylerii Wojska Polskiego
 Stanisław Niziński (1848-1932), duchowny rzymskokatolicki
 Zbigniew Niziński (1900-1975), piłkarz